Omgång 3 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 kan syfta på
Omgång 3 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (AFC) - Asiens kvalspel.
Omgång 3 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (CAF) - Afrikas kvalspel.
Omgång 3 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (CONCACAF) - Central- och Nordamerika samt Västindiens kvalspel.
Omgång 3 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (OFC) - Oceaniens kvalspel.